Altay – miasto w Chińskiej Republice Ludowej
 Altay – prefektura w Chińskiej Republice Ludowej
 Altay – turecki czołg podstawowy

Zobacz też 
 Ałtaj